FSH est un sigle qui peut signifier :
 Follicle-stimulating hormone (en français, hormone folliculo-stimulante), une molécule sécrétée par l'hypophyse ;
 dystrophie facio-scapulo-humérale, une dystrophie neuromusculaire génétique ;
 File System Hierarchy, la norme de la hiérarchie des systèmes de fichiers utilisée sur les systèmes UNIX ;
 FranceServ Hébergement, un hébergeur web français ;
 fermeture sens horaire, en robinetterie industrielle (les vannes manœuvrées à l'aide d'un volant peuvent être dotées d'une fermeture soit dans le sens des aiguilles d'une montre soit dans le sens inverse ; pour spécifier son choix, l'utilisateur doit formuler dans sa demande adressée au fabricant le sens de fermeture : FSH ou non).

FSH est un code qui peut signifier :
 .